Bolle har flere betydninger:

Bolle (bagværk) – en bolle er et lille stykke rundt bagværk. 
Bolle (skål)
At bolle (bole) er et gammelt udtryk for at have samleje.
 Bolle (Dronninglund) – en bebyggelse i Dronninglund Sogn
 Bolle Willum Luxdorph – Dansk historiker, digter og embedsmand.
 Bolle – halvdelen af brikkerne i et spil Kryds og bolle
 Lille Ollebolle – Søn af Troldefar og Troldemor i en populær børnesang